Dauphinois, dialecte de l'arpitan.
 Le dauphinois (couteau).
 Le gratin dauphinois est un plat traditionnel français.
 Dauphinois, étudiant de l'Université Paris IX - Dauphine.
 Dauphinois, habitant du Dauphiné, ancienne province française.
 Musée dauphinois